Plisko Polje je naselje u sastavu Grada Visa, na otoku Visu, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Šport 
U Pliskom Polju djelovao je nogometni klub Omladinac.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 19 stanovnika.

Izvori 

Naselja u Splitsko-dalmatinskoj županiji